Маціє́вський — українсько-польське прізвище.

 Мацієвський Аркадій Юхимович (1931—2006) — український скульптор.
 Мацієвський Ігор Володимирович ( 1941) — український і російський композитор і музичний етнограф.
 Мацієвський Ігор Ярославович ( 1963) — український майстер декоративного скла.
 Модест Мацієвський (1802—1885) — український церковний і культурно-громадський діяч, священик-василіянин.
 Олександр Мацієвський:
 Олександр Мацієвський (хокеїст) ( 1975) — латвійський хокеїст.
 Мацієвський Олександр Ігорович (1980—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Мацієвський Ярослав Григорович (1935—2013) — український майстер художнього скла.

Див. також 
 Мацейовський
 Мацеєвська Ядвіга Олександрівна
українські прізвища
польські прізвища